Dóczi János (?–?) helytartó a Magyar Királyság idején
 Dóczi János (1950) magyar színész